„The Mrs. Carter Show“ е четвъртото световно турне на американската певица и актриса Бийонсе. Името на турнето е сведено от брака ѝ с американския рапър Джей Зи (Шон Картър).

Дати на турнето 

Бийонсе